

Patronymes 

 Anselme Brusa, rameur d'aviron suisse.
 Carlo Alberto Brusa, avocat franco-italien.
 Elisabetta Brusa, compositrice italienne.

Monument 
 Palais Michiel del Brusà
 Bezistan de Brusa